Кубок світу ФІДЕ 2017 — шаховий турнір, що проходив у Тбілісі (Грузія) з 2 по 27 вересня за нокаут-системою за участі 128 шахістів. Переможцем турніру став вірменський шахіст Левон Аронян.

Двоє перших фінішерів турніру (крім чемпіона світу Магнуса Карлсена і претендента Сергія Карякіна, які вже кваліфікувалися в кандидатський турнір), здобули путівки в кандидатський турнір до Чемпіонату світу 2018. Ними стали обоє фіналістів Левон Аронян і Дін Ліжень.

Вибір місця проведення 
На 85-му конгресі ФІДЕ, який проходив під час Шахової олімпіади 2014, ФІДЕ отримав пропозиції провести Кубок світу 2017 і Шахову олімпіаду 2018 від національних федерацій Грузії та Південної Африки. Південна Африка запропонувала Сан-Сіті і Дурбан, а Грузія - Тбілісі і Батумі відповідно. Хоча Гаррі Каспаров під час виборчої кампанії президента ФІДЕ підтримав пропозицію Південної Африки, але Грузія виграла, отримавши 93 голоси проти 58.

Формат турніру 
На всіх стадіях, крім фіналу, матчі складаються з 2 партій з контролем ФІДЕ (90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого), у випадку нічиєї після двох (у фіналі чотирьох) партій, наступного дня грається тай-брейк. Формат тай-брейка має такий вигляд:
 Дві швидкі партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід;
 Якщо після двох швидких партій матч знову закінчився внічию, ще дві швидкі партії (10 хвилин плюс 10 секунд на хід);
 Якщо і після цих двох партій рахунок нічийний, опоненти грають дві бліц-партії (5 хвилин плюс 3 секунди на хід);
 Якщо всі ці міні-матчі не виявлять переможця, то у вирішальній партії (Армагедон) білі отримують 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го, нічия на користь чорних.

У фінальному матчі грається 4 партії з контролем ФІДЕ.

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд становить — $1 600 000. Переможець отримує 120 000 $, фіналіст — 80 000 $, півфіналісти — 50 000 $.

Згідно з правилами, всі гравці мають платити свої власні кошти на подорож.

Учасники 
Всі учасники посіяні в турнірній сітці згідно зі своїм рейтингом ФІДЕ станом на серпень 2017 року. Всі учасники - гросмейстери, якщо не зазначено іншого.

<Li> , 2822  (Чемпіон світу)
<Li> , 2810 (R)
<Li> , 2807 (R)
<Li> , 2803 (R)
<Li> , 2799 (R)
<Li> , 2797 (R)
<Li> , 2792 (R)
<Li> , 2789 (R)
<Li> , 2783 (R)
<Li> , 2783 (R)
<Li> , 2777 (R)
<Li> , 2773 (WC)
<Li> , 2772 (WC)
<Li> , 2753 (AS16)
<Li> , 2751 (R)
<Li> , 2751 (WC)
<Li> , 2745 (E16)
<Li> , 2744 (R)
<Li> , 2744 (R)
<Li> , 2743 (R)
<Li> , 2742 (ON)
<Li> , 2739 (AS16)
<Li> , 2738 (R)
<Li> , 2737 (E16)
<Li> , 2734 (WC)
<Li> , 2731 (E17)
<Li> , 2729 (R)
<Li> , 2728 (ACP)
<Li> , 2728 (E17)
<Li> , 2724 (E16)
<Li> , 2717 (E16)
<Li> , 2715 (E17)
<Li> , 2710 (AS17)
<Li> , 2710 (R)
<Li> , 2707 (E16)
<Li> , 2707 (E17)
<Li> , 2706 (R)
<Li> , 2702 (AS17)
<Li> , 2702 (E16)
<Li> , 2702 (E17)
<Li> , 2696 (E16)
<Li> , 2695 (E17)
<Li> , 2693 (AS17)
<Li> , 2692 (E17)
<Li> , 2692 (PN)
<Li> , 2687 (E16)
<Li> , 2687 (E16)
<Li> , 2682 (Z2.1)
<Li> , 2680 (AF)
<Li> , 2677 (PN)
<Li> , 2675 (E17)
<Li> , 2675 (R)
<Li> , 2666 (E16)
<Li> , 2665 (E17)
<Li> , 2662 (Z2.1)
<Li> , 2660 (E17)
<Li> , 2654 (E17)
<Li> , 2654 (E16)
<Li> , 2652 (E17)
<Li> , 2652 (PN)
<Li> , 2652 (E17)
<Li> , 2650 (E16)
<Li> , 2650 (Z2.5)
<Li> , 2648 (AM17)

<Li> , 2648 (E16)
<Li> , 2646 (E17)
<Li> , 2646 (E17)
<Li> , 2645 (E16)
<Li> , 2644 (E16)
<Li> , 2644 (E16)
<Li> , 2643 (AM17)
<Li> , 2642 (E17)
<Li> , 2641 (Z2.4)
<Li> , 2641 (AM16)
<Li> , 2640 (E16)
<Li> , 2640 (E17)
<Li> , 2633 (J16)
<Li> , 2629 (AM16)
<Li> , 2629 (Z3.3)
<Li> , 2628 (E17)
<Li> , 2627 (Z2.1)
<Li> , 2627 (E16)
<Li> , 2620 (AM17)
<Li> , 2618 (AS16)
<Li> , 2615 (E17)
<Li> , 2614 (AM17)
<Li> , 2606 (E16)
<Li> , 2596 (E17)
<Li> , 2591 (E16)
<Li> , 2590 (ON)
<Li> , 2589 (AS16)
<Li> , 2586 (E16)
<Li> , 2585 (ON)
<Li> , 2580 (E17)
<Li> , 2580 (J15)
<Li> , 2580 (AM16)
<Li> , 2579 (AM17)
<Li> , 2579 (Z3.7)
<Li> , 2577 (PN)
<Li> , 2576 (AS16)
<Li> , 2575 (AS17)
<Li> , 2573 (E16)
<Li> , 2573 (AM17)
<Li> , 2565 (AM16)
<Li> , 2556 (N)
<Li> , 2555 (AS17)
<Li> , 2551 (E17)
<Li> , 2545 (PN)
<Li> , 2543 (Z2.3)
<Li> , 2537 (Z2.5)
<Li> , 2533 (Z3.1)
<Li> , 2531 (Z2.4)
<Li> , 2529 (Z3.4)
<Li> , 2525 (E16)
<Li> , 2522 (Z2.2)
<Li> , 2519 (ON)
<Li> , 2508 (Z3.6)
<Li> , 2487 (Z4.1)
<Li> , 2478 (Z3.3)
<Li> , 2455 (Z4.2)
<Li> , 2455 (Z3.4)
<Li> , 2454 (Z3.2)
<Li> , 2451 (Z3.5)
<Li> , 2449 (AF)
<Li> , 2427 (Z3.5)
<Li> , 2398 (Z4.3)
<Li> , 2377 (Z2.3)
<Li> , 2255 (Z4.4)

Шляхи відбору на турнір:

 Чемпіон світу (1);
 WC: Фіналісти та півфіналісти Кубка світу ФІДЕ 2015 (4);
 J15 та J16: Переможці чемпіонату світу серед юніорів 2015 та 2016 рр (2);
 R: За рейтингом (з лютого 2016 року по січень 2017 року);
 E16 та E17: Квота за підсумками чемпіонату Європи 2016 (23) та 2017 (22) рр;
 AM16 та AM17: Квота за підсумками чемпіонату Америки 2016 (4) та 2017 (6) рр;
 AS16 and AS17: Квота за підсумками чемпіонату Азії 2016 (5) та 2017 (5) рр;

 AF: Квота за підсумками Чемпіонату Африки 2017 (2);
 Z2.1 (3), Z2.2 (1), Z2.3 (2), Z2.4 (2), Z2.5 (2), Z2.6 (1), Z2.7 (1), Z3.1 (1), Z3.2 (1), Z3.3 (2), Z3.4 (2), Z3.5 (2), Z3.6 (1), Z3.7 (1), Z4.1 (1), Z4.2 (2), Z4.3 (3), Z4.3 (4): Представники зональних турнірів;
 ACP: Найвищий представник туру «ACP TOUR», який не кваліфікований за попередніми критеріями" (1)
 PN: Квота президента ФІДЕ (5);
 ON: Квота організаторів (4).

Результати, раунди 1–4

Секція 1

Секція 3

Секція 4

Секція 7

Секція 8

Результати, раунди 5–7

Нотатки

Примітки

Посилання 
Official website 
Pairings tree  (PDF). FIDE, August 2017

Шахові турніри 2017
2017 у шахах
Кубок світу із шахів
Вересень 2017
2017 у Грузії